Waris peut faire référence à : 
 Attiya Waris (née en 1974), écrivain et universitaire kényane.
 Waris Ahluwalia, acteur et designer de joaillerie indo-américain.
 Abdul Majeed Waris (né en 1991), footballeur international ghanéen.

 waris, une langue papoue.
 waris, un type de doris, embarcation d'origine américaine, en bois à fond plat.

Voir aussi 
.